Chaetopleura natalensis är en blötdjursart som beskrevs av Kaas och Van Belle 1990. Chaetopleura natalensis ingår i släktet Chaetopleura och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
natalensis